Афромексиканцы () — жители Мексики африканского происхождения.

История

Колониальный период 

Первые африканцы были завезены в Мексику вскоре после появления конкистадоров, в основном путём работорговли. Некоторые священники, в том числе Бартоломе де лас Касас, способствовали ввозу черных рабов, чтобы снизить жестокое обращение с индейцами, но, когда Лас Касас увидел жестокое обращение с африканскими рабами, он отказался от поддержки ввоза африканцев. Большинство рабов прибыли из Ганы, Кот-д’Ивуара, Сенегала, Гамбии, Нигерии, Конго и Анголы.

В отличие от смешения коренных американцев и белых, которое поощрялось духовенством и испанской короной, африканцы были отделены от остального населения в максимально возможной степени, и в течение колониального периода смешение было относительно небольшим. Потомки негров и индейцев назывались самбо, а потомки метисов и африканцев — афрометисами. Опасаясь восстаний, колониальные власти применяли демографическую политику, не допускающую проживания слишком большого количества чернокожих в одном районе. Тем не менее, часто происходили восстания, из которых восстание Гаспара Янга около 1600 г. было одним из самых известных и наиболее успешных. Беглых рабов называли маронами, а их поселения — паленке. Иногда коренные американцы и чернокожие поднимали восстания вместе, но в целом, отчасти из-за жесткого разделения, наложенного колониальными властями, чернокожие и коренные американцы не ладили между собой.

Независимость 
С XVIII века работорговля, а вместе с ней и процент афромексиканцев в населении Мексики, стали сокращаться. Импорт рабов в Мексику никогда не был выше, чем, скажем, в Карибском бассейне, Соединенных Штатах или Бразилии, а к моменту начала войны за независимость в 1810 году рабами оставалось не более 0,3 % населения. Надеясь на расовое равенство, многие афро-мексиканцы присоединились к мексиканской войне за независимость, поскольку лидеры восстания провозглашали расовое равенство и отмену рабства. Некоторые из выдающихся борцов за независимость были частично африканского происхождения, в том числе Хосе Мария Морелос и Висенте Герреро.

Рабство было официально отменено после провозглашения республики Конституцией Мексики 1824 года. Последние рабы были освобождены в 1829 году по приказу Герреро, который стал первым частично чернокожим по происхождению президентом страны. Поскольку рабство в Мексике было запрещено, страна стала привлекательным убежищем для рабов из Соединенных Штатов; многие афро-семинолы также бежали в Мексику. Запрещение рабства было одной из основных причин начала Техасской войны за независимость, а затем американо-мексиканской войны.

Афрометис Хуан Альварес был вторым чернокожим президентом Мексики с 1855 по 1856 год .

Дискриминация 

Хотя с 1821 года не проводилось различий по расе или происхождению, на практике афро-мексиканцы часто становились жертвами расизма и дискриминации, которые до сих пор полностью не искоренены. Тем не менее, важным отличием от дискриминации черных в Соединенных Штатах является то, что разделительные линии между чернокожими и другими группами населения в Мексике гораздо более размыты (например, мексиканская перепись, в отличие от США, не отслеживает этническую принадлежность), а смешение было гораздо более распространённым, что также затрудняет различение афромексиканцев. Таким образом, вместо явной сегрегации чёрных и белых, как до недавнего времени в США, существует «постепенная дискриминация»; чем темнее человек, тем больше вероятность, что он станет жертвой дискриминации. Такое предвзятое отношение относится не только к афромексиканцам; тёмные индейцы также чаще становятся жертвами дискриминации, чем более светлые индейцы. Хотя в некоторых частях страны афромексиканцев больше, чем в других, они никогда не живут отдельно от остального населения; в частности, «чёрные кварталы» отсутствуют как таковые. На государственном уровне с момента обретения независимости сегрегация также никогда не поддерживалась.

На деле, бесправие афро-мексиканцев состоит в основном в отрицании африканского влияния, как этнического, так и культурного. Многие мексиканцы думают, что в Мексике просто нет африканцев, и поэтому предполагают, что афро-мексиканцы на самом деле являются недавними иммигрантами из Центральной Америки, где процент населения африканского происхождения намного выше. Известно несколько случаев, когда полиция арестовывала афромексиканцев и заставляла их петь гимн Мексики, чтобы доказать, что они не являются нелегальными иммигрантами. Афромексиканцы и сами часто отрицают свое происхождение и предпочитают называть себя метисами.

В последние годы интерес к афромексиканцам возрос. Например, антрополог Гонсало Агирре Бельтран называет африканскую культуру «третьим корнем» Мексики, наряду с европейцами (креолами) и коренными американцами.

Демография 

Поскольку официальная статистика по расовому составу в Мексике не ведётся, точные цифры численности афро-мексиканцев не известны. Большинство оценок предполагают около миллиона или одного процента населения Мексики. По словам американского исследователя Чарльза Генри Роуэлла, сам по себе термин боеле не является корректным из-за массового смешения населения; даже те афромексиканцы, которые имеют чёрную кожу, с большой вероятностью имеют примесь креольской или индейской крови.

Большинство афромексиканцев живут на юге Мексики, в основном в штатах Герреро, Оахака, Веракрус, Табаско и Кинтана-Роо. Многие афро-карибские иммигранты также живут в последнем штате. На побережье Коста-Чика, на тихоокеанском побережье между Акапулько и Уатулко в Герреро и Оахаке, проживает значительная община афрометисов.

Известные афромексиканцы 

 Лилиана Аллен, легкоатлет
 Хуан Н. Альварес (частично), политик и военный
 Рубен Амаро, старший, бейсболист
 Мелвин Браун, футболист
 Элизабет Катлетт, скульптор
 Хосе Дамаскено, футболист
 Жан Дюверже, актёр
 Висенте Герреро (частично), политик и борец за независимость
 Хоакин Хендрикс Диас, политик
 Эдоардо Изелла, футболист
 Джонни Лабориэль, певец
 Калимба Маричал, певец
 М’Балия Маричал, певица
 Хосе Мария Морелос (частично), борец за независимость
 Рене Муньос, сценарист
 Хосе Наполес, боксер
 Эль Негрито Поэта, поэт
 Хорхе Орта, бейсболист
 Пио Пико (частично), политик
 Мемин Пингин, мультипликационный персонаж
 Висенте Рива Паласио (частично), политик, историк, юрист, солдат и писатель
 Хуан де ла Роса, боксер
 Джованни дос Сантос, футболист
 Жонатан дос Сантос, футболист
 Мария дель Соль, певица
 Тона Ла Негра, певица
 Гаспар Янга, предводитель восстания
 Заморита, актёр

См. также 
 Афроамериканцы
 Афробразильцы

Народы Мексики
Африканские диаспоры